Construcții poate fi:

 Construcții, domeniu de activitate
 Construcții Sibiu
 Construcții Bihor
 Napoca Construcții
 Rotary Construcții
 Transilvania Construcții